Huishui bezeichnet:

 Huishui, Kreis (惠水县) im Autonomen Bezirk Qiannan in der chinesischen Provinz Guizhou;
 Huishui (Pengxi), Gemeinde (回水乡) im Kreis Pengxi in der chinesischen Provinz Sichuan.